Le terme Ojima peut se référer à:

Personnalité 
 Susumu Ojima (小嶋 進 Ojima Susumu, né le  à Shikama, préfecture Miyagi) est un entrepreneur japonais qui a été fondateur et président de Huser Co., Ltd.
 Toru Ojima (小島 徹 Ojima Toru, né le ) était un joueur de l'équipe japonaise de football.

Toponymes 
 Ojima (尾島町 Ojima-machi) était une ville située dans le District de Nitta, préfecture Gunma, Japon.
 Ōjima (métro de Tokyo) (大島駅|Ōjima-eki) est une station du métro de Tokyo sur la ligne Shinjuku dans l'arrondissement de Kōtō à Tokyo.
 Higashi-ojima Station (東大島駅 Higashi-ōjima-eki) est une station ferroviaire de Kōtō, Tokyo, Japon.
 Nishi-ojima Station (西大島駅|Nishi-ōjima-eki) est une station ferroviaire de Kōtō, Tokyo, Japon.
 Ojima Domain (小島藩 Ojima-han), aussi connu comme Domaine Kojima, était un domaine japonais de la période Edo.
 Rivière Ojima est un affluent du lac Turgeon, coulant dans Rivière-Ojima et Val-Saint-Gilles, dans la MRC Abitibi-Ouest, au Quebec, au Canada.
 Rivière-Ojima, un territoire non organisé de la MRC Abitibi-Ouest, au Québec, au Canada.

Autres 
 Ojima lactam est un composé organique une certaine importance dans la production commerciale de Taxol. Ce lactame a d'abord été synthétisé par Iwao Ojima.
 (3565) Ojima est un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.